Hadley (Minnesota) — cidade americana do estado de Minnesota
 Hadley (Nevada) — condado americano do estado de Nevada
 Célula de Hadley — modelo de circulação da atmosfera terrestre predominante nas latitudes equatoriais e tropicais

Desambiguações de topônimos